En Voiture avec le Roi des papas est le cinquième album du Roi des papas sorti en 2003. Il est conçu comme une émission pour les voyages.

Liste des morceaux 
 Bonjour
 Interview 1
 Jingle Méteo
 Interview 2
 Galère
 Blague 1
 Interview 3
 Berceuse
 Interview 4
 La Pomme
 Chouette
 Interview 5
 Jingle Jeux
 Les Jeux 1
 Y a k'a rouler
 Les Jeux 2
 Interview 6 
 D'où vient le vomi ?
 Le vomi, comment ça marche ?
 Interview 7
 Publicités
 Blague 2
 Interview 8
 Professeur chiant
 Routes de France
 Interview 9
 Jingle Infos
 Interview 10
 Coup de fil
 Au bord de la Route
 Y en a Marre 
 Interview 11
 Jingle Psychologue
 La Psychologue
 No Stress
 Interview 12
 Dispute première partie
 Interview 13 
 Émile
 Le jeu d'Émile Euro 1
 Dispute deuxième partie 
 En route pour Mars 
 Interview 13
 Les claques
 Interview 14
 Perdonne
 Blague 3
 Interview 15
 Jingle Magicien
 Le Magicien
 Interview 16
 La Lettre à Élise
 Week end
 Interview 17
 Le jeu d'Émile Euro 2
 La vessie
 Blague 4
 Les stations-services
 Henri Fesse 
 Au revoir  
 Et merci

Musiciens 
 Musique et autres instruments : Hervé Lavandier
 Cœurs : Michel et Georges Costa
 Femme qui compte dans Au bord de la route : Christelle Adams
 Enregistré par Pierrick Groupin, ingénieur du son et enregistré au Studio Ramses, par Pierre Demont qui a mixé La galère et par Cédric Bouas pour le mixte finale.
 Philippe des infos, le papa qui va à gauche et le vomi : Philippe Spiteri
 La météo et la maman qui va à gauche : Anne Marivin
 Les infos, le professeur chiant et le générique d'En route pour Mars : Didier Hervé
 La psy, la maman désagréable dans Les claques et la pub de la montre excuses : Marie Vincent
 Les blagues et le magicien : Frédéric Bouraly
 Sophia (l'assistante du magicien) et les jeux Devine à quoi je pense et Pince-moi si tu vois une voiture verte et moi, je te tire la couette : Raphaël Eva Grantaie
 Henri Fesse, la voix grave dans la psy, le papa pas aimable dans Les claques, le méchant d'En route pour Mars et le gendarme au début : Vincent Grass
 La voix de Spider-Man et de L'Homme invisible de pub "Montre-excuses" : Christian Bobin
 Voix des Simpson : Véronique Augereau (Marge) et Philippe Peythieu (Homer)
 Voix d'Émile et tous les petits garçons de l'émission : Jackie Berger
 Toutes les petites filles : Adeline Chetail
 Production : Béatrice Causse
 Maison du disque : Blandine Baufumé
 Illustration de la jaquette du CD : Isabelle Lucas
 Graveur : Aurélie Bourimontron
 Sylvie : Sylvie Bariol
 Le Roi des papas : Vincent Malone
 Philippe Giband
 Jean-Louis Cornalba

Références 

Album musical sorti en 2003